NK Polet je nogometni klub iz mjesta Sveti Martin na Muri.

U sezoni  klub osvaja 3. HNL – Sjever.

Izvori

Vanjske poveznice 
 službena stranica

Polet